Оле́г Плато́нов:
 Платонов, Олег Анатольевич (род. 1950) — российский экономист и демограф, издатель, публицист, общественный деятель.
 Платонов, Олег Владимирович (род. 1986) — российский космонавт.